Zweeds handbalteam junioren (mannen)
 Zweeds handbalteam junioren (vrouwen)